Памятник Николаю Щорсу расположен в Киеве и в Унече:

 Памятник Николаю Щорсу — памятник в городе Киевe. Открыт в 1954 году к 300-летию воссоединения России и Украины.
 Памятник Николаю Щорсу — памятник в городе Унеча.